Mohamed Duaij  (Manáma, 1989. május 9. –) bahreini labdarúgó, az Al-Riffa hátvédje.

További információk 
 
 

1989-ben született személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek